República de Crimea, dependent de Rússia
 República Autònoma de Crimea, dependent d'Ucraïna
 República de Crimea, l'estat creat a partir de la Declaració d'Independència de la República de Crimea el 2014
 República Autònoma Socialista Soviètica de Crimea (1921–1992)
 República Popular de Crimea, l'estat de curta durada que va existir del desembre de 1917 el gener de 1918
 Crimea és una península.